Суперкубок Бельгії з футболу 1996 — 17-й розіграш турніру. Гра відбулася 22 січня 1997 року між чемпіоном і володарем кубка Бельгії клубом «Брюгге» та фіналістом кубка Бельгії клубом «Серкль» (Брюгге).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1996
Бельгія
1997 у бельгійському спорті